Чавницы — название населённых пунктов в России:

 Чавницы — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Чавницы — деревня в Новгородском районе Новгородской области.